Sven Holm (1940-2019) var en dansk forfatter.

Sven Holm kan også referere til flere andre personer:
 Sven Holm (skuespiller) (født 1954) - er en svensk instruktør og skuespiller
 Farmacevten – var en dansk fjernsynsvært ved navn Sven Holm